Мэдисон-сквер-гарден (значения):

Топоним 
 Мэдисон-сквер-гарден — спортивный комплекс в Нью-Йорке.
 Мэдисон-сквер-гарден (Мэдисон-сквер-гарден I) — крытая спортивная арена в Нью-Йорке, существовавшая с 1879 по 1890 год.
 Мэдисон-сквер-гарден (Мэдисон-сквер-гарден II) — крытая спортивная арена в Нью-Йорке, существовавшая с 1890 по 1925 год.
 Мэдисон-сквер-гарден (Мэдисон-сквер-гарден III) — крытая спортивная арена в Нью-Йорке, существовавшая с 1925 по 1968 год.

Другое 
  — американский художественный фильм 1932 года.

См. также 
 Мэдисон-сквер